Гайд-парк — парк у центрі Лондона (Велика Британія).
 Гайд-парк — парк у центрі Сіднея (Австралія).

Див. також 
 Гайд-Парк — назва декількох населених пунктів.